Die Premier League 2001/02 war die zehnte Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde und auf Grund des neuen Sponsors Barclays ab dieser Saison den Namen FA Barclaycard Premiership trug. Gleichzeitig war dies die 103. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 18. August 2001 und endete am 11. Mai 2002.

Meister wurde FC Arsenal, das nach dem Gewinn des FA Cups fünf Tage zuvor das dritte Double der Vereinsgeschichte erringen konnte und mit Thierry Henry außerdem den Torschützenkönig stellte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Liga konnten alle 3 Aufsteiger, FC Fulham, die Bolton Wanderers und die Blackburn Rovers, die Klasse halten. In die First Division absteigen mussten Ipswich Town, Derby County und Leicester City.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2001/02. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 2001-02 auf RSSSF.org (englisch)

2001/02
Fußballsaison 2001/02